Fronsac ist der Name zweier französischer Gemeinden: 

 Fronsac (Haute-Garonne) im Département Haute-Garonne
 Fronsac (Gironde) im Département Gironde

Fronsac ist der Name eines französischen Weinbaugebietes: 

 Fronsac (Weinbaugebiet) innerhalb der Weinbauregion Bordeaux